Птеранодон (, від  — «крило» і  — «беззубий») — рід птерозаврів. Відомий з верхньої  крейди  Північної Америки. Відрізнявся великим виростом на голові (виконував роль керма при польоті) і беззубим дзьобом.

Розмах крил найбільших птеранодонів досягав, за деякими оцінками, близько 7 метрів. До відкриття Quetzalcoatlus птеранодон був чи не найбільшим відомим птерозавром.

Основу раціону ящера складала риба і дрібні рачки. Їх він виловлював у польоті за допомогою довгого дьоба.

Види 
Виділяють два або три види: Pteranodon longiceps (Marsh, 1876), Pteranodon sternbergi (Harksen, 1966) і Pteranodon ingens (Marsh, 1872), які розрізняються за формою гребенів.

Відома також безліч невалідних видів, які найчастіше виділялися помилково, а деякі були виділені в окремі роди.

Класифікація 
{{clade| style=font-size:85%;line-height:85%
|label1= Pteranodontia 
|1={{clade
         |label1= Nyctosauridae 
         |1=
         |2={{clade
            |1=Alamodactylus byrdi
            |label2= Pteranodontoidea 
            |2={{clade
               |1=
               |2={{clade
                  |label1= Istiodactylidae 
                  |1=
                  |2={{clade
                     |1=Lonchodectes compressirostris
                     |2={{clade
                        |1=Aetodactylus halli
                        |2={{clade
                           |1=Cearadactylus atrox
                           |2={{clade
                              |1=Brasileodactylus araripensis
                              |2= }} }} }} }} }} }} }} }} }}

 Синоніми 
Багато знайдених решток птеранодонів зараховували до представників родів Pterodactylus і Ornithostoma. Також відомі рештки птерозавра Geosternbergia, який є синонімом Pteranodon sternbergi.

 Див. також 
 Список птерозаврів
 Світ Юрського періоду (фільм)

 Література 
 Anonymous. 1872. On two new Ornithosaurians from Kansas. American Journal of Science, Series 3, 3(17):374-375. (Probably by O. C. Marsh)
 Bennett, S.C. (1994). Taxonomy and systematics of the Late Cretaceous pterosaur Pteranodon (Pterosauria, Pterodactyloida). Occasional Papers of the Natural History Museum, University of Kansas. 169: 1–70.
 Bennett, S. C. 2000. New information on the skeletons of Nyctosaurus. Journal of Vertebrate Paleontology 20(Supplement to Number 3): 29A. (Abstract)
 Bennett, S. C. 2001.The osteology and functional morphology of the Late Cretaceous pterosaur Pteranodon. Part II. Functional morphology. Palaeontographica, Abteilung A 260:113-153.
 Bennett, S. C. 2003. New crested specimens of the Late Cretaceous pterosaur Nyctosaurus. Paläontologische Zeitschrift, 77:61-75.
 
 Betts, C. W. 1871. The Yale College Expedition of 1870. Harper's New Monthly Magazine, 43(257):663-671. (Issue of October, 1871)
 Bonner, O. W. 1964. An osteological study of Nyctosaurus and Trinacromerum with a description of a new species of Nyctosaurus. Unpub. Masters Thesis, Fort Hays State University, 63 pages.
 
 Cope, E. D. 1872. On the geology and paleontology of the Cretaceous strata of Kansas. Annual Report of the U. S. Geological Survey of the Territories 5:318-349 (Report for 1871).
 
 
 Eaton, G. F. 1903. The characters of Pteranodon. American Journal of Science, ser. 4, 16(91):82-86, pl. 6-7.
 Eaton, G. F. 1904. The characters of Pteranodon (second paper). American Journal of Science, ser. 4, 17(100):318-320, pl. 19-20.
 
 Everhart, M. J. 1999. An early occurrence of Pteranodon sternbergi from the Smoky Hill Member (Late Cretaceous) of the Niobrara Chalk in western Kansas. Kansas Academy of Science, Transactions 18(Abstracts):27.
 Everhart, M. J. 2005. Oceans of Kansas — A Natural History of the Western Interior Sea. Indiana University Press, 320 pp.
 
 
 Lane, H. H. 1946. A survey of the fossil vertebrates of Kansas, Part III, The Reptiles, Kansas Academy Science, Transactions 49(3):289-332, figs. 1-7.
 Marsh, O. C. 1871. Scientific expedition to the Rocky Mountains. American Journal of Science ser. 3, 1(6):142-143.
 Marsh, O. C. 1871. Notice of some new fossil reptiles from the Cretaceous and Tertiary formations. American Journal of Science, Series 3, 1(6):447-459.
 Marsh, O. C. 1871. Note on a new and gigantic species of Pterodactyle. American Journal of Science, Series 3, 1(6):472.
 Marsh, O. C. 1872. Discovery of additional remains of Pterosauria, with descriptions of two new species. American Journal of Science, Series 3, 3(16) :241-248.
 Marsh, O. C. 1881. Note on American pterodactyls. American Journal of Science, Series 3, 21(124):342-343.
 Marsh, O. C. 1882. The wings of Pterodactyles. American Journal of Science, Series 3, 23(136):251-256, pl. III.
 Marsh, O. C. 1884. Principal characters of American Cretaceous pterodactyls. Part I. The skull of Pteranodon. American Journal of Science, Series 3, 27(161):422-426, pl. 15.
 
 
 
 Russell, D. A. 1988. A check list of North American marine cretaceous vertebrates Including fresh water fishes, Occasional Paper of the Tyrrell Museum of Palaeontology, (4):57.
 Schultze, H.-P., L. Hunt, J. Chorn and A. M. Neuner, 1985. Type and figured specimens of fossil vertebrates in the collection of the University of Kansas Museum of Natural History, Part II. Fossil Amphibians and Reptiles. Miscellaneous Publications of the University of Kansas Museum of Natural History 77:66 pp.
 Seeley, Harry G. 1871. Additional evidence of the structure of the head in ornithosaurs from the Cambridge Upper Greensand; being a supplement to «The Ornithosauria.» The Annals and Magazine of Natural History, Series 4, 7:20-36, pls. 2-3. (Discovery of toothless pterosaurs in England)
 Shor, E. N. 1971. Fossils and flies; The life of a compleat scientist — Samuel Wendell Williston, 1851–1918, University of Oklahoma Press, 285 pp.
 Sternberg, C. H. 1990. The life of a fossil hunter, Indiana University Press, 286 pp. (Originally published in 1909 by Henry Holt and Company)
 
 Stewart, J. D. 1990. Niobrara Formation vertebrate stratigraphy. pp. 19-30 in Bennett, S. C. (ed.), Niobrara Chalk Excursion Guidebook, The University of Kansas Museum of Natural History and the Kansas Geological Survey.
 
 Wellnhofer, P. 1991. The illustrated encyclopedia of pterosaurs. Crescent Books, New York, 192 pp.
 
 Williston, S. W. 1892. Kansas pterodactyls. Part I. Kansas University Quarterly 1:1-13, pl. i.
 Williston, S. W. 1893. Kansas pterodactyls. Part II. Kansas University Quarterly 2:79-81, with 1 fig.
 
 Williston, S. W. 1896. On the skull of Ornithostoma. Kansas University Quarterly 4(4):195-197, with pl. i.
 Williston, S. W. 1897. Restoration of Ornithostoma (Pteranodon)" Kansas University Quarterly 6:35-51, with pl. ii.
 
 Williston, S. W. 1902. On the skull of Nyctodactylus, an Upper Cretaceous pterodactyl. Journal of Geology 10:520-531, 2 pls.
 Williston, S. W. 1902. Winged reptiles. Pop. Science Monthly 60:314-322, 2 figs.
 Williston, S. W. 1903. On the osteology of Nyctosaurus (Nyctodactylus), with notes on American pterosaurs. Field Mus. Publ. (Geological Ser.) 2(3):125-163, 2 figs., pls. XL-XLIV.
 Williston, S. W. 1904. The fingers of pterodactyls. Geology Magazine'', Series 5, 1: 59-60.

Ресурси Інтернету 
 
 Pteranodon — A Photographic Atlas — at Oceans of Kansas Paleontology
 Documented finding of a young male Pteranodon sternbergi (Oceans of Kansas Paleontology)

Виноски 

 Фототека 

Тварини, описані 1876
Pteranodontoidea
Птерозаври крейдового періоду